Maull ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns W. Maull (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Joseph Maull (1781–1846), US-amerikanischer Politiker
 Otto Maull (1887–1957), deutscher Geograph

Siehe auch: Maul